Sulisław – staropolskie imię męskie

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Sulisław – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Grodków 
 Sulisław – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Raszków
 Sulisław – kolonia wsi Różańsko w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Dębno

Inne 
 Sulisław – nagroda
 Sulisław – nieistniejąca osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. policki, w gminie Dobra